Pustkowo ist der Name zweier Dörfer in der polnischen Woiwodschaft Westpommern:
 Pustkowo (Białogard)
 Pustkowo (Rewal)